176-я пехотная дивизия (Третий рейх)
176-я стрелковая дивизия — соединение в Красной Армии.
 176-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году.
 176-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1944 году.

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (150. - 199.)#176. divizija